

Чилов — острів у Каспійському морі, у складі Апшеронського архіпелагу
 Чилов — селище на острові Чилов, у складі Піралласького району міста Баку